Denel Aerospace Systems, filiale de Denel (Afrique du Sud)
 Denel (Afrique du Sud)

Autre 
 Joseph Dufour-Denelle